Gochnatioideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 oraz późniejszych aktualizacjach tej klasyfikacji astrowatych jest to jedna ze starszych podrodzin astrowatych. Jest siostrzana względem podrodziny Wunderlichioideae, wraz z którą tworzy klad oddzielony od pnia astrowatych na początku eocenu. 

Podrodzina Gochnatioideae obejmuje jedno plemię Gochnatieae z 6 rodzajami i 103 gatunkami. Przedstawiciele podrodziny występują na obu kontynentach amerykańskich (na północy po południową część Stanów Zjednoczonych). Najbardziej zróżnicowani są w Ameryce Środkowej i w południowej części Ameryki Południowej. Najbardziej obfitujące w gatunki są rodzaje: Gochnatia (55 gatunków) i Moquiniastrum (20).

Morfologia 

 Pokrój Wieloletnie rośliny zielne, ale też krzewy i drzewa, rzadko kolczaste. 
 Liście Pojedyncze, skrętoległe (rzadko skupione w rozecie przyziemnej), krótko- lub długoogonkowe, czasem z rozszerzoną nasadą ogonka. Blaszka skórzasta lub cienka, owłosiona lub naga, różnych kształtów – od jajowatego do równowąskiego, całobrzega lub ząbkowana, czasem kolczasto. Użyłkowanie pierzaste lub równoległe.
 Kwiaty Zebrane w pojedyncze koszyczki lub tworzące kwiatostany złożone – grona lub wierzchotki. Okrywy walcowate do dzwonkowatych, z listkami w 4–15 rzędach, z których zewnętrzne są jajowato-lancetowate do lancetowatych, wewnętrzne często dłuższe i węższe. Dno koszyczków zwykle bez plewinek, płaskie lub nieznacznie wypukłe. Kwiatów w koszyczkach jest od kilku do kilkuset. Brzeżne kwiaty zwykle żeńskie, z koroną dwuwargową, białą do różowej, czasem z czerwonymi żyłkami, z 4–5 prątniczkami. Kwiaty wewnątrz koszyczka obupłciowe lub funkcjonalnie męskie, promieniste, z koroną z 5 płatków zrośniętych tylko u dołu, żółtą, białą, różową lub pomarańczowożółtą. Szyjka słupka cienka, rozwidlona, ale z krótkimi ramionami o zaokrąglonych końcach.
 Owoce Walcowate i nieznacznie żebrowane niełupki, zwykle owłosione lub ogruczolone. Puch kielichowy w postaci 25–50 słomiastego koloru włosków, rzadko pierzastych, do nasady wolnych lub u podstawy zrośniętych w mięsisty pierścień.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Gochnatieae (Benth. & Hook.f.) Panero & V.A.Funk
 Anastraphia D.Don
 Cnicothamnus Griseb.
 Gochnatia Kunth
 Moquiniastrum (Cabrera) G.Sancho
 Pentaphorus D.Don
 Richterago Kuntze

Przypisy 

Gochnatioideae